Кнобельсдорф () — немецкая фамилия:
 Кнобельсдорф, Август Рудольф фон (1725—1894) — прусский генерал-майор, брат А.Ф. и К.Г. фон Кнобельсдорфов.
 Кнобельсдорф, Александр Фридрих фон (1723—1799) — прусский фельдмаршал.
 Кнобельсдорф, Георг Венцеслаус фон (1699—1753) — немецкий архитектор.
 Кнобельсдорф, Евстахий (1519—1571) — немецкий поэт.
 Кнобельсдорф, Курд Готтлоб фон (1735—1807) — прусский генерал-майор.
 Кнобельсдорф, Манфред фон (1892—1965) — комендант замка Вевельсбург.
 Кнобельсдорф, Отто фон (1886—1966) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами.